Порождающее множество группы — это такое её подмножество, что каждый её элемент может быть представлен в виде конечного произведения элементов из этого подмножества и их обратных. Также используются термины множество образующих и система образующих.

Одна и та же группа может иметь много разных порождающих множеств. Указание порождающего множества позволяет ввести на группе структуру графа Кэли. Кроме того, группы можно задавать, указывая порождающие множества и соотношения между ними.

Определение 
Пусть  — подмножество группы .
Подгруппой, порождённой множеством , называется множество  всех элементов, которые могут быть представлены в виде конечного произведения элементов из  и их обратных. (другими словами, в G нет хотя бы одной собственной подгруппы, содержащей S)  Если  пусто, то, по-определению,  является тривиальной подгруппой, состоящей только из нейтрального элемента. 

Если , то говорят, что  порождает группу .
При этом множество  называется порождающим, а его элементы — образующими или генераторами (от ) группы.

Любая группа имеет хотя бы одно порождающее множество: .

Если в группе  можно выбрать конечное множество образующих, то её называют конечно порождённой. Мощность наименьшего порождающего множества группы называется её рангом.

Например, циклические группы — это в точности группы ранга один.

Замечания 
Множество  совпадает с пересечением всех подгрупп группы , содержащих , и является наименьшей подгруппой в , содержащей .

Если  состоит только из одного элемента , обычно пишут  вместо . В таком случае  — циклическая подгруппа, состоящая из всех степеней элемента .

Порождающие полугруппы и моноида 
Для случая, когда  является полугруппой или моноидом, тоже можно ввести аналогичное понятие порождающего множества:  порождает  как полугруппу или моноид, если  является минимальной полугруппой или минимальным моноидом соответственно, содержащим .

Такое определение тоже можно изложить на языке представимости элемента в виде комбинации. Для полугруппы можно сказать, что  является порождающим множеством, если каждый элемент  можно представить как конечное произведение элементов из . Для моноида можно сказать, что  является порождающим множеством, если каждый элемент , кроме нейтрального, можно представить как конечное произведение элементов из .

Из-за разницы определений одно и то же множество может быть порождающим в одном смысле, но не быть в другом. Например, для моноида неотрицательных целых чисел  порождающим множеством будет , но для полугруппы   уже не является порождающим множеством, так как 0 нельзя представить в виде суммы единиц. Аналогично, для  как группы  является порождающим множеством, а для моноида — нет, так как в определении порождающего множества для моноида не включено взятие обратных.

Примечания

Литература 
 
 
 Введение в алгебру  часть 1 Основы алгебры  149 с.

Теория групп